Afroditópolis (Médio Egito) — conhecida em egípcio como Tpiute
 Afroditópolis (Alto Egito) — conhecida em egípcio como Per-Uajete
 Pátiris — também conhecida como Afroditópolis e Gebeleim